Столярчу́к — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Флор Столярчук (1906—1944) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза (23 сентября 1944, посмертно);
 Мария Столярчук (1921—2009) — советская колхозница, звеньевая колхоза «Кривбуд» Криворожского района Днепропетровской области Украинской ССР. Ударница первых пятилеток, Герой Социалистического Труда (1949); 
 Анатолий Столярчук (род. 1949) — советский и российский архитектор, Заслуженный архитектор РФ и советник Российской академии архитектуры и строительных наук (2006);
 Юрий Столярчук (род. 1962) — государственный советник юстиции 3 класса, заместитель Генерального прокурора Украины с 1 апреля 2015 года;
  (род. 1982) — украинский спортивный журналист и телекомментатор.